Plainville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Plainville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia

Miejscowości w USA:
 Plainville – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Plainville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gordon
 Plainville – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Plainville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Plainville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Plainville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Plainville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rooks
Gminy w USA:
 Plainville (ang. Plainville Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Plainville (ang. Plainville Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk